Crume steht für:

 Crume-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Crûme, Fluss in Frankreich